Neon Lights – singolo di Demi Lovato
 Neon Lights – singolo delle Danity Kane
 Neon Lights – album dei Simple Minds